Kyrksundet kan avse:

Sverige
 Kyrksundet, Vaxholms kommun – ett sund mellan Kullö och Edholma i Vaxholms kommun.
 Kyrksundet, Nacka kommun – ett sund mellan Älgö och Gåsö i Nacka kommun.

Finland
 Kyrksundet, Pargas – en kanalen som löper genom Pargas stad, Åboland (fi.: Kirkkosalmi)
 Kyrksundet, Kimitoön – ett sund mellan Hitis och Rosala i Kimitoöns kommun, Åboland
 Kyrksundet, Föglö – ett sund mellan Degerö och Kyrklandet i Föglö kommun, Åland
 Kyrksundet, Pyttis – ett sund i Pyttis kommun, Nyland
 Kyrksundet, Eckerö – en vik i Eckerö kommun, Åland
 Östra och Västra Kyrksundet – sjöar i Sunds kommun, Åland och tillsammans Ålands Landskapssjö,  (2,553 km²)

Se även
 Kirkkosalmi